Зубовский сельский округ

Московская область 

Зубовский сельский округ Клинского района

Тульская область 

Зубовский сельский округ Киреевского района